Субарнарекга () — річка в Індії.

 ГЕС Субарнарекга І — гідроелектростанція на сході Індії у штаті Джгаркганд.
 ГЕС Субарнарекга ІІ — гідроелектростанція на сході Індії у штаті Джгаркганд.